Dunlop är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn.

Personer med efternamnet Dunlop

 Andy Dunlop (född 1972), skotsk rockgitarrist
 Edward Dunlop, australisk militär
 George Dunlop Leslie 
 Ian Dunlop (1925–2007), engelsk-svensk radio- och TV-personlighet
 James Dunlop, astronom
 Joey Dunlop (1952–2000), nordirländsk tävlingsförare påmotorcykel
 John Boyd Dunlop (1840–1921), skotsk uppfinnare av luftfyllda gummidäck
 John Thomas Dunlop, amerikansk politiker

Skotska efternamn